Сезон 2003/04 беше 87 редовен сезон в историята на НХЛ. Имаше 30 отбора и всеки изигра 82 мача. Носители на купа Стенли станаха Тампа Бей Лайтнинг побеждавайки в серията от седем срещи с 4:3 победи Калгари Флеймс.

Това беше последния сезон на компанията Ей-Би-Си (ABC), като притежател на правата за отразяване на лигата.

Редовен сезон 
Сезонът 2003/04 премина под грижата за изтичащия контракт за заплатите на играчите. Това доведе до локаута. По време на целия сезон комисионера Гари Бетман и ръководителя на асоциацията на играчите на НХЛ Боб Гудноу водеха словесна война без да стигнат до споразумение.

На 29 септември, малко преди да започне сезонът, младата звезда на Атланта Трашърс Дани Хитли се блъска с Ферарито си в предградие на Атланта и убива на място спътника му Дан Снайдер – работник в отбора. Дани Хитли е тежко контузен и ще бъде съден за убийство с превозно средство. Така сезонът в НХЛ започна с ужасна трагедия.

Относно сезона фаворите бяха Отава Сенаторс на изток, които спечелиха Президентския трофей и имаха за цел спечелването на купа Стенли, след като бяха финалист предната година; Колорадо Авеланш бяха фаворитите на западната конференция. Но никой от тези два отбора на стигна до финала.
 
Най-голямото разочарование бяха Анахайм Майти Дъкс. След като спечелиха купа Стенли предния сезон и имаха вече на разположение Сергей Фьодоров и Вачлав Проспал, не успяха да се доберат до плейофите.

За отбелязване беше факта че Нашвил Предатърс за първи път се добраха до плейофите.

Класиране от редовния сезон 
Легенда: П = Победи, З = Загуби, Р = Равни, ЗП = Загуби след продължения, ОГ = Отбелязани голове, ПГ = Получени голове, Т = Точки

Източна конференция

Западна конференция

Scoring leaders 
Легенда: М = Изиграни мачове, Г = Голове, А = Асистенции, Т = Точки

Класиране за вратари 
Леганда: М = Изиграни мачове; Мин = Изиграни минути; П = Победи; З = Загуби: ЗП = Загуби след продължения; ДГ = Допуснати голове; С = Спасявания; ГДВ = Голове в другата врата

Източници 
 Данни за хокей на лед
 Официална страница на НХЛ

Отбори в НХЛ
Източна конференция:

Североизточна дивизия:
Бостън Бруинс|
Бъфало Сейбърс|
Монреал Канейдиънс|
Отава Сенатърс|
Торонто Мейпъл Лийвс|
Атлантическа дивизия:
Ню Джърси Девилс|
Ню Йорк Айлендърс|
Ню Йорк Рейнджърс|
Филаделфия Флайърс|
Питсбърг Пенгуинс|
Югоизточна дивизия:
Атланта Трашърс|
Каролина Хурикенс|
Флорида Пентърс|
Тампа Бей Лайтнинг|
Вашингтон Кепиталс|

Западна конференция:

Северозападна дивизия:
Калгари Флеймс|
Колорадо Авеланш|
Едмънтън Ойлърс|
Минесота Уайлд|
Ванкувър Канъкс|
Централна дивизия:
Чикаго Блекхоукс|
Калъмбъс Блу Джакетс|
Детройт Ред Уингс|
Нашвил Предатърс|
Сейнт Луис Блус|
Тихоокеанска дивизия:
Анахайм Майти Дъкс|
Далас Старс|
Лос Анджелис Кингс|
Финикс Койотс|
Сан Хосе Шаркс|

Национална хокейна лига